Le dolmen 1 du Camp Gran est un dolmen situé à Saint-Michel-de-Llotes, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situation

Description

Histoire

Annexes

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Camp Gran